Antonio Iovine, detto ’o Ninno (1964) – mafioso italiano, ora collaboratore di giustizia
 Carmen Iovine (1972) – ex cestista italiana
 Jimmy Iovine, propr. James Iovine (1953) – produttore discografico e imprenditore statunitense
 Mario Iovine (1938-1991) – criminale italiano, appartenente al clan dei Casalesi
 Vincenzo Iovine (1955) – politico italiano